Round Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Round Grove Township (Illinois)
 Round Grove Township (Indiana)
 Round Grove Township (Minnesota)
 Round Grove Township (Macon County, Missouri)
 Round Grove Township (Marion County, Missouri)
 Round Grove Township (Alfalfa County, Oklahoma)
 Round Grove Township (Kay County, Oklahoma)